Andrej Hočevar je ime več osebnosti:

 Andrej Hočevar (hokejist) - vratar slovenske reprezentance v hokeju na ledu
 Andrej ("Dre") Hočevar (glasbenik) - slovenski glasbenik
 Andrej Hočevar (pesnik) - slovenski pesnik, kritik, esejist
 Andrej Hočevar (meteorolog) - slovenski meteorolog

Kombinacija imena in priimka Andrej Hočevar se v Sloveniji pojavlja 45-krat.